Green Cross International, une organisation non gouvernementale internationale à but environnemental.
 Green Cross est l'ancien nom d'un club chilien de football devenu le Deportivo Temuco.

Voir aussi